Liebertz ist der Familienname folgender Personen:

 Charmaine Liebertz (* 1954), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Theodor Liebertz (1869–1959), deutscher Heimatforscher